L'espressione Olimpiadi di Helsinki può riferirsi a due diverse edizioni dei Giochi olimpici estivi ospitate dalla città di Helsinki, in Finlandia:
Giochi della XII Olimpiade, in programma per il 1940, non disputati a causa della Seconda guerra mondiale;
Giochi della XV Olimpiade, regolarmente disputati  nel 1952.